Whiplash (letsel), lichamelijk letsel aan de nek en/of rug 
 Whiplash (band), metalband
 Whiplash (nummer), nummer van Metallica
 Whiplash (programma), programma van Studio Brussel
 Whiplash (film), een Amerikaanse film uit 2014
 Whiplash (computerspel) (2003), een computerspel voor de Xbox en de PlayStation 2
 Whiplash (Marvel), een personage van Marvel Comics